Saarelainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1944), acteur finlandais

Sari Saarelainen (née en 1981), coureuse cycliste finlandaise
 (né en 1960), joueur finlandais de basket-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois